IEG est un sigle qui peut signifier :
 industries électriques et gazières, une branche professionnelle française qui comprend les entreprises qui produisent, transportent et distribuent de l'électricité et du gaz naturel ;
 Intercommunale d'étude et de gestion, une intercommunale de développement économique de Mouscron (Belgique) ;
 installation électrique générale, une catégorie d'équipement électrique (éclairage, prises de courant...) ;
 indice d’équité entre les générations.